А́дам Дэ́дмарш (; род. 10 мая 1975, Трейл, Британская Колумбия, Канада) — американский хоккеист, нападающий, игравший в НХЛ за клубы «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз».

Биография

Игровая карьера 

Дэдмарш был задрафтован клубом «Квебек Нордикс» в первом раунде драфта 1993 года под общим 14-м номером из клуба Западной хоккейной лиги «Портленд Уинтер Хокс». В составе «Колорадо Эвеланш» завоевал Кубок Стэнли в 1996 году. Его фамилия на Кубке первоначально была выгравирована с ошибкой (Deadmarch), но позже её исправили. Это был первый случай исправления ошибки в истории Кубка Стэнли. 21 февраля 2001 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» в рамках большой сделки, в которой, кроме него, со стороны «Колорадо» также фигурировали ; хоккеист, названный позже (им оказался ), а также первый выбор драфта «Колорадо» в 2001 году Дейв Стеккел. Взамен из «Лос-Анджелеса» были получены Роб Блейк и Стивен Райнпрехт.

Попав в «Лос-Анджелес», Дэдмарш сразу же помог команде победить в первом раунде плей-офф 2001 года главного фаворита, «Детройт Ред Уингз». «Лос-Анджелес» сумел переломить ход в серии, проигрывая 1:2 по матчам и почти безнадежно отставая на три шайбы в четвёртом матче. В дальнейшем «Лос-Анджелес» проиграл в полуфинале конференции бывшей команде Дэдмарша, «Колорадо», в семи матчах. «Колорадо» в конечном счете выиграл свой второй Кубок Стэнли.

Дэдмарш был членом сборной США на Кубке мира 1996 года и Олимпиадах 1998 и 2002 годов, завоевав «золото» Кубка мира и «серебро» Олимпиады-2002.

25 октября 2002 года сделал свой последний хет-трик в НХЛ, забросив три шайбы в ворота «Рейнджерс». Последний в карьере матч в НХЛ сыграл 15 декабря 2002 года против «Финикс Койотис» (1 голевая передача). Дэдмаршу тогда было 27 лет. 

После пропуска бо́льшей части сезона 2002/03 и сезона 2003/04 целиком из-за двух сотрясений мозга, а также следующего сезона из-за локаута, Дэдмарш объявил о завершении карьеры в сентябре 2005 года.

Личная жизнь 

Женат, имеет двух дочерей. Проживает в Айдахо.

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли 1996 года.
 Обладатель золотой медали Кубка мира 1996 года.
 Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года.

Статистика

Клубная статистика

Статистика в сборной

См. также 
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Портленд Уинтерхокс»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года